Declinação pode ser:

 Declinação, o ângulo que a posição de um astro forma com o plano do equador celeste.
 Declinação magnética, o desvio angular local entre o norte magnético e o norte verdadeiro.
 Declinação, a alteração morfofonética de uma palavra consoante a sua função gramatical.

Desambiguação